Aquidabã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Aquidabã (kommun), Sergipe, 
 Aquidabã (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar